È un autore multimediale italiano conosciuto principalmente per la realizzazione delle prime ricostruzioni virtuali utilizzate in ambito forense in Italia e per l'ideazione di set virtuali e effetti digitali apparsi su reti televisive italiane.

Biografia

Nato a Novara nel 1966 ottiene la maturità classica e quindi la laurea in giurisprudenza con una tesi in latino sul Diritto Pubblico nell'opera di Valerio Massimo.

Diviene beta-tester del sistema operativo Windows NT, dei software di animazione e modellazione 3D Studio e 3D Studio Max di Autodesk-Kinetix.

Dal 1994 produce strumenti di comunicazione, attraverso la propria struttura, Fabrica Art & Media, e fornisce servizi destinati alla produzione multimediale, tramite il Giuseppe Galliano Multimedia Studio.

Carriera

Nel 1994 realizza, sotto la guida del consulente di parte civile Giancarlo Forte, la prima simulazione virtuale ammessa quale prova a supporto di una perizia tecnica in un'aula di tribunale italiana. (Tribunale Parma 12-12-1994).

Nel 1999, sotto la guida Prof. Fabio Dossi (docente in ottica fisiopatologica), realizza la prima ricostruzione virtuale della capacità visiva di un soggetto affetto da deficit ammessa in un'aula giudiziaria (Corte Assise Novara 1999, Corte d'Appello Torino 2001)

Nel 1994 sviluppa uno dei primi virtual set italiani per il programma Tuttosoldi-La Stampa in onda su Odeon TV

Dal 2001 al 2002 mette a punto un set virtuale senza l'impiego di tecnologie dedicate ma integrando tra loro apparecchiature di uso comune negli studi televisivi. Il programma è Sfera, prima e seconda edizione, in onda su La7.

Dal 2002 al 2007 ha prodotto la Supermoviola de Il processo di Biscardi; si tratta di ricostruzioni virtuali di episodi calcistici. Il sistema, basandosi su una simulazione virtuale di azioni di gioco, consente di analizzare il momento cruciale mostrandolo da punti di vista diversi da quelli delle telecamere reali presenti sul campo.

Dal 2005 al 2006 e nel 2010 ha sviluppato i tapiri virtuali o tapirini: contributi in 3d utilizzati durante le diretta del programma televisivo Striscia La Notizia (Canale 5).

Come autore multimediale ha pubblicato dieci cd-rom e dodici DVD per gli editori Tecniche Nuove, Edizioni San Paolo, De Agostini.

Bibliografia
 Marco Travaglio Il film virtuale del delitto incastra l'assassino in aula «La Repubblica», 11 febbraio 1999, 24
 Marco Travaglio L'investigatore virtuale «Il Venerdì di Repubblica» 7 maggio 1999, 80
 Bruno Severino, Quando il computer entra nell'aula di tribunale «PC Professionale», maggio 1999, n.98
 Fiorenzo Zerbetto Elementare caro Max, e il colpevole è smascherato «Autodesk Design World» gennaio 1999, n.1
 G.G. One year to prove Murder «3D Artist» dicembre 2001, n.46
 Alessandro Russo Una ricostruzione in 3D fa piena luce sul delitto «Information technology» 20 dicembre 1999, n.32
 Marcello Giordani Nel Computer l'attimo del delitto«La Stampa» 12 febbraio 1999, n.42
 Marcello Giordani L'investigatore virtuale conquista Scotland Yard «La Stampa» 22 settembre 1999, n.259
 Marcello Giordani Delitto della Sorga, riconfermati in appello i vent'anni per Bottini «La Stampa» 3 dicembre 1999, n.231
 Umberto Ferrante La simulazione al computer arriva nelle aule di tribunale. «PC Week- Mondatori», 24 gennaio 1995,1
 M.T. Anatomia di un incidente stradale «Autonotizie», gennaio 1995,1
 Giorgio Pallavicini, Come simulare un incidente stradale «Cd rom e multimedia» febbraio 1995,2
 G.F. 3D Studio va in pretura «Virtual» febbraio 1995,2
 G.F. Entra nei tribunali la simulazione grafica «Proiezioni» febbraio 1995,2

Collegamenti esterni